System Shock steht für:

 System Shock (1999), Computerspiel von Looking Glass Studios
 System Shock 2, Computerspiel von Looking Glass Studios und Irrational Games
 System Shock (2023), in Entwicklung befindliches Computerspiel von Night Dive Studios
 System Shock (Band), eine schwedisch-griechische Metalband

Siehe auch:
 Shock System, eine malaysische Rockband
 Shock to the System, Begriffsklärung